Котетишвили () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Котетишвили, Вахтанг Ильич (1893—1937) — грузинский советский литературовед, критик, фольклорист, художник, скульптор и общественный деятель. Жертва политических репрессий.
 Котетишвили, Вахушти Вахтангович (1935—2008) — грузинский советский литературный критик, переводчик и педагог высшей школы. Сын В. И. Котетишвили.
 Котетишвили, Владимир Ильич (1895—1940) — грузинский советский врач-невропатолог и историк медицины.